Karpacz – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie karkonoskim
 Karpacz – nieczynna stacja kolejowa w Karpaczu, w powiecie karkonoskim; w województwie dolnośląskim
 Karpacz – dawna gmina wiejska w województwie wrocławskim
 Karpacz – dawna gromada
 Jerzy Karpacz – polski milicjant, funkcjonariusz SB, poseł na Sejm

Zobacz też 
 Strażnica WOP Karpacz